Макгли́нн () — фамилия. Известные носители:

 Макглинн, Джек (род. 2003) — американский футболист.
 Макглинн, Мэри Элизабет (род. 1966) — американская актриса озвучивания, кастинг-директор, режиссёр дубляжа, сценарист и певица.
 Макглинн, Эйлин (род. 1973) — британская велосипедистка-паралимпиец, трёхкратная чемпионка Паралимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира.